Municipio de Hawkeye puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hawkeye (condado de Divide, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Hawkeye (condado de McKenzie, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McKenzie.
 Municipio de Hawkeye (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.